Marta Carvalho (kunstenaar) - Portugees kunstenaar/keramicus
 Marta Carvalho (singer-songwriter) - Portugees singer-songwriter